Monarcas
Sancho III Sanchez (r. 872? – 887?) — duque da Gasconha
Sancho III de Castela (r. 1157–1158)
Sancho Garcês III de Pamplona (r. 1000–1035)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes